Walkemühle bezeichnet allgemein:
 eine Walkmühle

Walkemühle bezeichnet im Speziellen:
 Walkemühle (Frankenberg), ehemalige Walkmühle bei Frankenberg (Eder), Landkreises Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Walkemühle (Göttingen), ehemalige Walkmühle in Göttingen, Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Walkemühle (Grunow-Dammendorf), ehemalige Walkmühle in Grunow-Dammendorf, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Landerziehungsheim Walkemühle, ehemalige Walkmühle, später Landerziehungsheim bei Melsungen-Adelshausen, Stadt Melsungen, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Walkemühle (Börger), ehemalige Walkmühle an der Ohe bei Börger, Landkreis Emsland, Niedersachsen

Siehe auch:
 Walkmühle
 Walkersmühle